est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide carboxylique
 acide citrique, numéro CAS  (anhydre) &  (monohydrate)
 acide isocitrique, numéro CAS